В математике преобразованиями А́беля называют несколько разных преобразований, названных в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля:

 Дискретное преобразование Абеля
 Интегральное преобразование Абеля